Natalia Figueroa Gamboa  (San Sebastián, Guipúzcoa, 10 de agosto de 1939) es una periodista, escritora y noble española.

Biografía 
Nacida en el seno de una familia de aristócratas, es hija de Agustín de Figueroa,  marqués de Santo Floro, nieta del conde de Romanones y bisnieta de Alonso Martínez; decidió desde muy joven dedicarse al mundo de la comunicación. 

Dio sus primeros pasos en televisión, al ser contratada por Televisión Española para presentar algunos capítulos de la serie Por los caminos de España (1966). En esa época, cultivó también la traducción, como la obra de teatro El caballo desvanecido (1967), de Françoise Sagan.

Más tarde presentaría, siempre en la cadena pública, Luz verde (1966-1968), magacín dirigido por Antonio Mercero e ilustrado por Chumy Chúmez que además le permitió realizar entrevistas a muy distintos personajes del momento Nuevas gentes (1968), y Si las piedras hablaran (1972-1973), con dirección de Mario Camus y guiones de Antonio Gala.

El 14 de julio de 1972 contrajo matrimonio en Venecia con el cantante Raphael, con el que ha tenido tres hijos: Jacobo, Alejandra y Manuel Martos, este último vocalista de la banda de pop rock MOTA y casado con Amelia Bono, hija del político José Bono. Tiene ocho nietos: Nicolás, Julia, Manuela, Carlos, Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime

Alejada durante algún tiempo de la actividad profesional, la retomó para colaborar esporádicamente en el diario ABC y después en el periódico La Razón, además de colaborar con María Teresa Campos en el programa de radio La tarde de Cope.

Pleiteó judicialmente durante años con su hermano Agustín por la herencia del título nobiliario de Marquesado de Santo Floro.

Es autora de varios libros, entre los cuales: Decía el viento (1957), Palabras nuevas (1960) y Tipos de ahora mismo (1970).

En 2007 se estrenó como actriz de doblaje, prestando su voz a la versión en español a la película de Disney Descubriendo a los Robinsons.

Ascendencia

Premios 
En 1974 recibió el Premio Antena de Oro, por su labor al frente del programa Si las piedras hablaran.

Referencias 

Mujeres periodistas de España
Periodistas de España del siglo XX
Presentadores de televisión de España
Socialités de España
Ganadores del Premio Antena de Oro
Nacidos en San Sebastián